Comune ima više značenja:
 Comune, Brescia
 Comune, Genoa